USS New Hampshire — кораблі ВМС США, названі на честь штату Нью-Гемпшир.

 USS New Hampshire (1864) — 74-гарматний лінійний корабель. Збудований у 1864 році. Використовувався як судно бойового забезпечення. Згодом перейменований на «USS Granite State». Згорів у 1921 році.
 USS New Hampshire (BB-25) — броненосець «Коннектикут». На службі протягом 1908-1921 років. Зданий на злам у 1923 році.
 USS New Hampshire (BB-70) — лінійний корабель типу «Монтана». Закладений у 1942 році. Будівництво скасоване у 1943 році.
 USS New Hampshire (SSN-778) — підводний човен типу «Вірджинія». Збудований у 2008 році. Станом на 2020 рік перебуває у строю.

 
Назви військових кораблів США
Багатозначні терміни